Kessler (televisieserie), een Britse dramaserie uit 1981 over de jacht op een Duitse oorlogsmisdadiger
 Kesslersyndroom, een scenario waarbij ruimteschroot een domino-effect aan botsingen veroorzaakt

of de volgende personen:
 Karl Fedorovitsj Kessler (1815-1881), Russisch zoöloog
 August Kessler (1852-1900), grondlegger en directeur van N.V. Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij
 Harry Kessler (1868-1937), Duits museumdirecteur, schrijver en politicus
 Dolph Kessler (1884-1945), president-directeur van de Hoogovens en Nederlands voetballer
 Guus Kessler (1888-1972), president-directeur en president-commissaris van Koninklijke Olie
 Tonny Kessler (1889-1960), Nederlands voetballer
 Dé Kessler (1891-1943), Nederlands voetballer
 Boelie Kessler (1896-1971), Nederlands voetballer
 Heinz Keßler (1920-2017), Oost-Duits generaal en minister van defensie
 Georg Keßler (1932), Duits voetballer en voetbaltrainer die actief was in Nederland
 Alice & Ellen Kessler (1936), Duits zangduo gevormd door een eeneiige tweeling
 Paul Keßler (1958), Duits botanicus die actief is in Nederland
 Meir Kessler (1961), Israëlisch rabbijn
 Daniel Kessler (1974), Amerikaans gitarist, geboren als Brit
 Matthias Kessler (1979), Duits wielrenner
 Eduard Kessler (?-?), voorzitter van sociaaldemocratische partij van Zwitserland van 1909 tot 1910
 Stephen Kessler (?), regisseur